Вильярлуэнго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 160 км². Население — 188 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Бартоломе и Ла Вирхен дель Монте Санто.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Теруэля